Уриэль (Ури) Зелигсон (6 февраля 1937, Тель-Авив — 29 января 2022, Нетания) — заслуженный профессор гематологии медицинского факультета Тель-Авивского университета, заведующий Научно-исследовательским институтом тромболизиса и гемостаза им. Амалии Бирон Тель-Авивского университета и медицинского центра Шиба. Член Израильской Академии наук.

Биография 
В 1963 г. окончил медицинскую школу Еврейского университета в Иерусалиме. В 1965-1970 гг. проходил специализацию по гематологии и внутренней медицине в больнице им. Хаима Шиба (Тель а Шомер). Во время Шестидневной войны заведовал полевой больницей на Синае.

В 1972 году окончил аспирантуру по специальности «свёртываемость крови» в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

По возвращении в Израиль в 1972 году основал национальный центр гемофилии в медицинском центре Шиба. В рамках руководства этим центром основал первый в Израиле Хельсинкский комитет.

Во время войны Судного дня командовал хирургической ротой на Суэцком канале и получил звание полковника.

В 1979-1993 гг. руководил институтом гематологии медицинского центра Ихилов (Сураски).

В 1993 г. основал институт свёртывания крови и отделение гематологии в медицинском центре Шиба, а в 2004 г. - Научно-исследовательский институт тромболизиса и гемостаза им. Амалии Бирон в сотрудничестве с учеными медицинского факультета Тель-Авивского университета.

С 1966 г. преподавал на медицинском факультете Тель-Авивского университета. В 1977 г. получил звание доцента, а в 1982 г. стал штатным профессором. Был заместителем декана медицинского факультета Тель-Авивского университета и возглавлял школу непрерывного образования. Был приглашенным профессором в Калифорнийском университете в Сан-Диего (США), в Университете Стоуни-Брук штата Нью-Йорк (США), в Научно-исследовательском институте Скриппса (Сан-Диего, штат Калифорния, США), в Голландской академии наук, в больнице Маунт Синай (Нью-Йорк, США) и в Рокфеллеровском университете (Нью-Йорк, США).

В 1979 г. организовал конференцию Международной федерации гемофилии в Тель-Авиве. В 1995 г. занимал должность президента Международного съезда по тромбозам и гемостазу с участием 3500 ученых со всего мира. Был соучредителем Европейской ассоциации гематологов в 1993 г.

Является членом редколлегии журналов Blood Coagulation & Fibrinolysis и Journal of Thrombosis and Hemostasis.

В 1998 г. стал одним из пятерых авторов 6-го издания известного учебника по гематологии Williams Hematology. Участвовал в написании и редактировании 7-го и 8-го изданий этого учебника.

Автор 230 научных статей.

Семья 
Жена — Хани Зелигсон; у супругов трое детей и шесть внуков. Сын Габи Зелигсон — генеральный директор компании Nova, дочь Яэль Хенкин — преподаватель, сын Дан — инженер-программист.

Научные достижения 
Исследования Ури Зелигсона посвящены наследственным патологиям, связанным с повышенной свёртываемостью крови. Он открыл 4 наследственных заболевания, особенно распространенных среди евреев.

Наследственный дефицит фактора свёртывания крови XI 
Наследственный дефицит фактора свёртывания крови XI проявляется в чрезмерных кровотечениях, особенно вследствие хирургических операций. Профессор Зелигсон обнаружил, что 9% евреев-ашкеназов являются носителем генетической мутации, которая приводит к дефициту этого фактора. Он также обнаружил, что дефицит фактора XI не уменьшает риска инфаркта миокарда, но снижает риск инсульта.

Наследственный дефицит фактора свёртывания крови VII 
Профессор Зелигсон был одним из первых исследователей, описавших фактор свёртывания крови VII. Он нашел новый способ активировать его в начале процесса свёртывания крови. На основе его открытия датская компания Novo Nordisk с помощью генной инженерии разработала рекомбинантный активированный фактор VII (Novoseven). Препарат эффективен у больных с гемофилией и наличием ингибиторов, а также при лечении людей, страдающих от кровотечения в результате травм.

Тромбастения Гланцмана и интегрин αllbβ3 в тромбоцитах 
Тромбоциты скапливаются в местах разрыва кровеносных сосудов, запечатывая их. Тромбоциты прикрепляются к фибриногену, соединяющему их. Тромбастения Гланцмана – это редкое генетическое заболевание, при котором возникает отсутствие или нарушение активности рецептора фибриногена, или интегрина αllbβ3, что проявляется тенденцией к серьезным кровотечениям. Профессор Зелигсон разработал метод пренатальной диагностики этого заболевания. Его исследования внесли большой вклад в разработку антикоагулянтов, которые блокируют интегрин αllbβ3 и широко используются при лечении больных с инфарктом миокарда.

Комбинированный дефицит факторов свёртывания крови V и VIII 
Профессор Зелигсон вместе с исследователями Мичиганского университета исследовал редкое заболевание, при котором существует комплексный дефицит факторов свёртывания V и VIII. Ген, кодирующий выработку фактора свёртывания V находится в 1-й хромосоме, в то время как ген, кодирующий выработку фактора свёртывания VIII, находится в хромосоме X. Более 45 лет механизм этого заболевания был не ясен. Профессор Зелигсон и его коллеги исследовали ДНК 10 семей больных израильтян и обнаружили, что мутантный ген, отвечающий за это заболевание, находится в 18-й хромосоме.

В 2004 г. исследователи обнаружили еще один ген - MCFD2, мутация которого также приводит к этой болезни.

Гиперкоагуляция крови с клинической и молекулярной точки зрения 
В последнее десятилетие выяснилось, что существуют наследственные состояния гиперкоагуляции, ответственные за венозные тромбозы. Наследственные дефекты, приводящие к этому, — белки, блокирующие коагуляцию. Зелигсон был первым, кто обнаружил серьезный врожденный дефицит протеина С – одного из необходимых блокаторов коагуляции крови. В то время как недостаток протеина С встречается довольно редко, существует два распространенных генетических дефекта, которые приводят к гиперкоагуляции. Это протромбин G20210A и фактор V Лейдена.

Награды 
 Медаль Роберта П. Гранта.

 Премия за выдающиеся достижения Международной организации по тромбозам и гемостазу.

Примечания 

Гематологи
Медики Израиля
Врачи Израиля
Военные врачи Израиля
Полковники Израиля
Преподаватели Тель-Авивского университета